Maxime Chanot (Nancy, 21 januari 1990) is een Frans-Luxemburgs profvoetballer die zijn carrière begon bij de jeugd van AS Nancy en Stade de Reims.

Biografie

Via deze jeugdopleiding kwam de inmiddels 18-jarige Chanot terecht bij Sheffield United. Hij maakte de voorbereiding mee bij Sheffield, maar werd hetzelfde jaar uitgeleend aan een Engelse vierdeklasse, Mansfield Town FC. Het jaar erop werd hij opnieuw uitgeleend, ditmaal aan de Schotland Hamilton Academical 

Daarna kwam hij terecht bij Le Mans FC, dat hem in 2010 uitleende aan FC Gueugnon. Sinds 2011 lag Chanot onder contract bij de Belgische tweedeklasser WS Woluwe. In de winterstop van het seizoen 2012-2013 tekende Maxime bij Beerschot AC. De verdediger brak immers zijn contract bij het bijna failliete Woluwe. Hij speelde zo'n 40 matchen bij Woluwe. Bij Beerschot was hij geen basisspeler, maar speelde wel de Play Off 3 helemaal. 

Beerschot ging failliet en Chanot zat zonder club. Hij had wel interesse van enkele clubs uit de Jupiler Pro League. Hij kwam niet tot een akkoord met Sporting Charleroi, waarop hij enkele dagen later voor drie jaar bij KV Kortrijk tekende. Hij stond aan het begin van de competitie in de basis. In Kortrijk vormde Chanot de as van de defensie met zijn landgenoot Benoît Poulain. Officieel speelde hij zijn eerste match tegen OH Leuven. Hij volmaakte de negentig minuten.

Statistieken

Externe link
footgoal.net

Chanot, Maxime
Chanot, Maxime